Bleyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Bleyer (* 1974), österreichische Historikerin und Autorin
 Archie Bleyer (1909–1989), US-amerikanischer Bandleader und Musikproduzent
 Benno Bleyer (1885–1945), deutscher Lebensmittelchemiker und Pharmazeut
 Bernhard Bleyer (* 1977), deutscher Theologe
 Erhardt Bleyer, deutscher Hammerwerfer
 Ernst Bleyer (1885–1977), deutscher Bankier
 Eugen-Heinrich Bleyer (1896–1979), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Georg Bleyer (1647–1683), deutscher Komponist und Dichter
 Jakob Bleyer (1874–1933), ungarisch-deutscher Politiker und Literaturwissenschaftler
 Johann Bleyer (1639–1722), deutscher Lokalpolitiker und kursächsischer Landtagsabgeordneter
 Josef Bleyer (1878–1935), Bürgermeister von Regensburg und bayerischer Staatsrat
 Karl Friedrich Bleyer (1844–1930), deutscher Unternehmer und Politiker
 Matthias Bleyer (Fußballspieler) (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Matthias Bleyer (* 1978), deutscher Eiskunstläufer
 Nicolaus Bleyer (1591–1658), deutscher Komponist und Violinist
 Pedro Bleyer (* 1968), bolivianischer Fechter
 Wilhelm Bleyer (1902–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wilhelm Bleyer (Theologe) (1905–1983), deutscher Theologe und 1. Vorsitzender des Jugendsozialwerkes München e.V.

Bleyer ist der Ortsname folgender Orte:
 Bleyer (Heinersreuth), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bleyer (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Bleier
 Pleyer
 Pleier